Once har flere betydninger:

 Once (Nightwish album)
 Once (musical)
 ONCE (cykelhold)